Il singolare maschile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tim Mayotte che ha battuto in finale 4–6, 4–6, 6–3, 6–2, 6–4 Scott Davis.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

Lipton International Players Championships 1985